Driewegen el nombre o sigla pueden referir a:

 Driewegen (Biervliet), una localidad del municipio de Terneuzen
 Driewegen (Borsele), una localidad del municipio de Borsele
 Driewegen (Terneuzen), una localidad del municipio de Terneuzen